

Patronymie

 Bolesław Prus (1847-1912) est un écrivain et journaliste polonais.
 Victor Prus (1917-2017) est un architecte québécois d'origine polonaise.